Heliodines är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1854. Heliodines ingår i familjen signalmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Signalmalar
Heliodines